Paduano – cognome italiano
 Guido Paduano – filologo, accademico e saggista italiano
 Nando Paduano – cantante italiano